(3673) Леви — двойной астероид из главного пояса. Был открыт 22 августа 1985 года американским астрономом Эдвардом Боуэллом на Станции Андерсон-Меса и назван в честь астронома Дэвида Леви.

12 декабря 2007 года D. Pray из Carbuncle Hill Observatory, Петр Правец и Петер Кушнирак из Обсерватории Ондржеёв и R. Stephens из Goat Mountain Astronomical Research Station опубликовали отчёт, основанный на фотометрических наблюдениях 5-9 декабря 2007 года, согласно которым малая планета (3673) является двойной системой с периодом обращения 21,6 часа и расстоянием между телами около 13 км. Главное тело системы показывает период своего вращения  часа с колебаниями блеска в 0,13 звёздной величины, то есть имеет очень близкую к сферической форму. Взаимные затменные и транзитные события показывают отношение диаметра меньшего тела к диаметру большего 0,28 (диаметр меньшего тела 1,73 км). Период вращения меньшего тела неизвестен.

Сближения

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/001100/CBET001165.txt
 http://www.johnstonsarchive.net/astro/astmoons/am-03673.html

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)

Двойные астероиды
Астероиды, открытые в 2007 году
Семейство Флоры
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Эдвардом Боуэллом